Faramaz steht für:
 eine Ortschaft in den Gemeinden Sales und Marcellaz-Albanais im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vulbens im Département Haute-Savoie, Frankreich